L'abolition est l'acte politique officiel de suppression d'un ensemble de droits ; ce terme s'applique notamment aux événements sociétaux suivants :
 Abolition de l'esclavage ;
 Abolition de la peine de mort ;
 Abolition du travail salarié ;
 Abolition des privilèges ;
 Abolition de la monarchie.